Задорин — фамилия; имеет женскую форму Задорина.<
 Задорин, Николай Степанович (1908—1941) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник боёв на Халхин-Голе и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1939).
  — российский самбист, дзюдоист и спортивный судья, серебряный медалист чемпионата России (1992) и Всемирных игр (1993) по самбо в весе до 57 кг.
 Задорин, Юрий Михайлович (род. 1921) — советский и российский спортивный деятель.

 Задорина, Ксения Ивановна (род. 1987) — российская легкоатлетка.

См. также 
 Задорино